Sarema – protagonista del poema La fontana di Bachčysaraj
1012 Sarema – asteroide della fascia principale